Owczary puede referirse a los siguientes lugares en Polonia:

 Owczary, condado de Lubin, en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Owczary, condado de Oława en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Owczary (Łódź), Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Owczary (Gorlice) en el voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Owczary, condado de Cracovia en el voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Owczary, Voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Owczary, Voivodato de Lubusz (oeste de Polonia).
 Owczary, condado de Bytów en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Owczary, condado de Słupsk en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Owczary, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).